Final Attraction () — дебютный студийный альбом немецкой группы Cinema Bizarre.

Список композиций 
 «LoveSongs (They Kill Me)»
 «How Does It Feel»
 «Silent Scream»
 «Get Off»
 «Forever Or Never»
 «Escape To The Stars»
 «After The Rain»
 «She Waits For Me»
 «I Don’t Believe»
 «The Way We Are»
 «Dysfunctional Family»
 «Heavensent»
 «Angel In Disguise»
 «Silent Place»
Deluxe Version:

 «LoveSongs (They Kill Me)»
 «How Does It Feel»
 «Silent Scream»
 «Get Off»
 «Forever Or Never»
 «Escape To The Stars»
 «After The Rain»
 «She Waits For Me»
 «I Don’t Believe»
 «The Way We Are»
 «Dysfunctional Family»
 «Heavensent»
 «Angel In Disguise»
 «Silent Place»
+Special Bonus Track
15. «Spaceman»
+Video LoveSongs (They Kill Me)

Синглы с альбома

Примечания

Ссылки 
 
 

Дебютные альбомы 2007 года
Альбомы глэм-рока
Альбомы Германии